Хщанович — фамилия. Известные носители:
 Хщанович, Алдис (род. 1961) — советский и латвийский футболист.
 Хщанович, Райвис (род. 1987) — латвийский футболист.

Примечания